Stute steht für:

 Stute, ein weibliches Tier der Familien Pferde und Kamele
 Stute Nahrungsmittelwerke, ein Lebensmittelkonzern

Stute ist der Familienname folgender Personen:
 Gottfried Stute (1929–1982), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Wilhelm Stute (1919–2005), deutscher Buchhändler, Präsident von Arminia Bielefeld
 Winfried Stute (* 1946), deutscher Mathematiker, Statistiker und Hochschullehrer
 Wolfgang Stute (* 1951), deutscher Gitarrist, Perkussionist, Komponist und Produzent

Siehe auch:
 Stoute
 Die Stute